United peut désigner :

Cinéma 

 , film norvégien de  sorti en 2003.

Télévision 

 , film de  sorti le .
 , série télévisée diffusée du  au  sur .

Musique

Groupe 
 United, groupe australien de musique rock chrétien
 , groupe de métal japonais formé en 1981

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du duo danois  feat.  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  et Marky Mark présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti en 2000.

Album 

 , album des  sorti en  ;
 , album du groupe de heavy metal suédois  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  et  sorti le  ;
 , album du groupe de pop/rock français  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1981.

Autres 

 , projet de compagnie aérienne américaine née de la fusion de Continental Airlines et United Airlines ;
 , compagnie fabriquant des machines industrielles ;
 , équipe cycliste belge devenue par la suite Profel United.

Sport 
L'adjectif "United" est utilisé dans de nombreuses associations sportives anglophones.

Angleterre
 Carlisle United Football Club,
 Colchester United Football Club,
 Hartlepool United Football Club,
 Hereford United Football Club,
 Leeds United Football Club,
 Manchester United Football Club,
 Newcastle United Football Club,
 Peterborough United Football Club,
 Rotherham United Football Club,
 Scunthorpe United Football Club,
 Sheffield United Football Club,
 Southend United Football Club,
 West Ham United Football Club,

Australie
 Adelaide United Football Club,
 Newcastle United Jets FC

Belgique
 KVSK United
 United Brussels Handball Club
 United Handbal Club Tongeren
Corée du Sud
 Incheon United,
 Jeju United

États-Unis
 D.C. United

Finlande
 Tampere United

Irlande
 Dundee United Football Club,

Japon
 JEF United Ichihara Chiba,

Homonymie de titre